Cuvântul Shoemaker se poate referi la:

Patronime
 Ann Shoemaker (1891-1978), actriță americană; 
 Betty Nuthall Shoemaker (1911-1983), jucătoare britanică de tenis;
 Bill Shoemaker (1931-2003), jocheu american;
 Carolyn S. Shoemaker (1929–2021), astronomă americană;
 Craig Shoemaker (1962-), actor, scenarist și producător american;
 Eugene M. Shoemaker (1928-1997), geolog și astronom american;
 Henry Shoemaker Conard (1874-1971), botanist american;
 Matt Shoemaker (1986-), jucător de baseball american;
 Sydney Shoemaker (n. 1931), filosof american;

 Vaughn Shoemaker (1902-1991), desenator american.

Astronomie și științe spațiale 
 Shoemaker, un crater pe Lună;
 NEAR Shoemaker, o sondă spațială lansată de NASA;
 Shoemaker-Levy 9, o cometă care s-a prăbușit pe Jupiter, în iulie 1994;
 2074 Shoemaker, un asteroid în apropierea planetei Marte;
 146P/Shoemaker-LINEAR, o cometă;
 C/1987 H1 (Shoemaker), o cometă cu orbită hperbolică.